BAPSA peut faire référence à :
 Budget annexe des prestations sociales agricoles, un budget annexe du budget de l'État français, remplacé en 2005 par le fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA).
 Brigade d'assistance aux personnes sans-abri, équipe de la préfecture de police de Paris spécialement chargée des sans-abri, ayant remplacé après 1968 l'équipe de ramassage des vagabonds.

Homonymie d'acronyme